Тункас има више значења:

 Општина Тункас (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Тункас (Тункас, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику